Gladbach (Eifel), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Gladbach (Vettweiß), een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Bergisch Gladbach, een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Mönchengladbach, een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen